Пересла́вское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Зеленоградском районе Калининградской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Переславское.

История 
Переславское сельское поселение образовано 18 февраля 2005 года в соответствии с Законом Калининградской области № 501. В его состав вошли территории Костровского и Переславского сельских округов.

Законом Калининградской области от 27 апреля 2015 года № 420, 1 января 2016 года все муниципальные образования Зеленоградского муниципального района — Зеленоградское городское поселение, Ковровское, Красноторовское, Переславское сельские поселения и сельское поселение Куршская коса — были преобразованы, путём их объединения, в Зеленоградский городской округ.

Население 

На 1 января 2009 года из общего числа жителей в 6301 человек, 2460 человек — в возрасте от 14 до 30 лет. Трудоспособного населения — 3864 человека, учащихся — 510 человек, пенсионеров — 1130 человек. Остальная часть трудоспособного населения работает за пределами муниципального образования.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 19 населённых пунктов:

Экономика 
Площадь поселения 20,5 тысяч гектаров, при этом леса занимают более 6000 гектаров. Площадь сельскохозяйственных угодий — более 10 тыс. гектаров. На территории муниципального образования есть полезные ископаемые — сыпучие строительные материалы (песок, гравий), имеются залежи нефти.

Транспорт 
Через территорию сельского поселения проходят автобусные маршруты: Калининград — Светлогорск — Отрадное, Калининград — Приморск, Калининград — Янтарный, Калининград — Люблино, Калининград — Зеленоградск и Калининград — Зеленоградск (через Романово), Калининград — Балтийск. А также железнодорожные линии Калининград — Светлогорск (электрифицирована) и Калининград — Балтийск со станциями в посёлках Дружное, Переславское, Переславское — Западное, Колосовка.

Ссылки 
 Переславское сельское поселение на официальном сайте администрации МО «Зеленоградский район» Калининградской области
 Переславское сельское поселение официальный сайт

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Калининградской области
Сельские поселения, упразднённые в 2016 году
Муниципальные образования Зеленоградского района